Бурфи — популярный десерт индийской (а также пакистанской и бангладешской) кухни. В базовом виде представляет собой конфету типа помадки, сделанную из уваренного сгущённого молока.

Слово «бурфи» происходит от персидского слова «барф» со значением снег. Это название отсылает к цвету десерта. Цвет, однако может меняться при добавлении дополнительных ингредиентов — фруктов (например, манго), орехов, пряностей (таких как кардамон), розовой воды. Нередко добавляется мякоть кокоса. Сверху бурфи украшают посыпкой из толчённых орехов, а в особо торжественных случаях — тончайшими листами серебра, которые в Индии также едят, хотя они и являются безвкусными. Каждый тип бурфи в Индии имеет своё название. Приготовленные бурфи обычно нарезают квадратами или ромбами, как пахлаву, хотя бывают и бурфи круглой формы. Их часто подают во время свадеб и индуистских религиозных праздников, таких, как праздник Дивали.

Ссылки 
 Chu, Anita. Field Guide to Candy: How to Identify and Make Virtually Every Candy Imaginable. Philadelphia: Quirk, 2009. Print.

Индийские десерты
Пакистанская кухня